Itu (Brazilië)
 Internationale Telecommunicatie-unie
 International Triathlon Union
 Technische Universiteit Istanboel